Кукель может означать:

Фамилия 
 Кукель, Адам (1747—1831) — польский государственный деятель, министр сельского хозяйства Речи Посполитой.
 Кукель, Адольф Юзеф (1840—1888) — польский общественный деятель, участник восстания 1863—1864 года.
 Кукель, Альфред Ксаверьевич — российский государственный деятель, начальник Виленского таможенного округа (1902).
 Кукель, Болеслав Казимирович (1829—1869) — российский военачальник, генерал-майор.
 Кукель, Бронислав Казимирович (1832—1914) — российский государственный деятель, тайный советник, чиновник Министерства финансов.
 Кукель, Владимир Андреевич (1885—1938) — советский военачальник и моряк, капитан I ранга.
 Кукель, Иван Ксаверьевич (1838—1912) — российский военачальник, генерал от инфантерии.
 Кукель, Йозеф (1921—1994) — чешский лётчик, командующий ВВС Чехословакии (1969).
 Кукель, Ксаверий Антонович (1795—1865) — российский военачальник, генерал-майор (1862).
 Кукель, Мариан Влодзимеж (1885—1973) — польский военачальник, генерал дивизии.
 Кукель, Оскар фон (1852—1930) — немецкий живописец, иллюстратор и график
 Кукель, Сергей Андреевич (1883—1941) — российский и советский военачальник, капитан I ранга.
 Кукель, Феликс Эдуардович (1847 — после 1914) — российский инженер, тайный советник.
 Кукель, Чеслав (1915—1977) — белорусский общественный деятель, член рады Белорусской Народной Республики.
 Крайовский-Кукель, Собеслав Эдуардович (1841—?) — российский военачальник, генерал-майор (1897).
 Кукель, или Лунин, Виктор Алексеевич (1838 — после 1914), — российский лубочный писатель.

Топонимы 
 Кукель — бывший застенок в Зареченском сельсовете, Минская область, Белорусская ССР
  — поселение муниципалитета Вау-Дейес округа Шкодер, Албания.

Другое 
 Кукель (, ) — дворянский род Великого княжества Литовского.
 Кукель () — карельский капюшон из льна или шерсти.
  — альбом польской группы  (1995).

Примечания